Siebach ist der Familienname folgender Personen:

 Konrad Siebach (1912–1995), deutscher klassischer Kontrabassist
 Renate Siebach (* 1952), deutsche Sprinterin